-{T|sr-ec:Државни путеви I реда;sr-el:Državni putеви I reda}-

Државни путеви I реда саобраћајно повезују територију државе са мрежом европских путева, територију државе са територијом суседних држава, целокупну територију државе, и привредно значајна насеља. Подељени су у две подкатегорије:

 Државни путеви IА реда
 Државни путеви IБ реда

Види још 
 Путна мрежа у Србији
 Државни путеви II реда

Референце